Takeishi ist der Familienname folgender Personen:

 Konomi Takeishi (* 1991), japanische Sprinterin
 Masanori Takeishi (* 1950), japanischer Astronom
 Satoshi Takeishi (* 1962), japanischer Jazzmusiker 
 Stomu Takeishi (* 1964), japanischer Jazzmusiker